

Patronymes 
Barbara McClintock ( - ) est une scientifique américaine, considérée comme l'une des plus éminentes cytogénéticiennes du monde.
Francis Leopold McClintock ( - ) était un explorateur irlandais de la Royal Navy, qui est notamment connu pour ses découvertes dans l'archipel arctique canadien.
John McClintock (27 octobre 1814 - 4 mars 1870), théologien et éducateur épiscopal méthodiste américain.
Norah McClintock est écrivaine canadienne née à Montréal et habite en ce moment à Toronto.
Richard McClintock est l'entraîneur de l'équipe de Belgique de rugby à XV.

Autres 
 Cap Leopold M'Clintock, un cap des Territoires du Nord-Ouest au Canada
 Effet McClintock